Выбор оружия:

 Выбор оружия (книга) — научно-фантастический роман шотландского писателя Иэна М. Бэнкса.
 Выбор оружия — французский художественный фильм 1981 года.